Die Initiative Kulturhauptstadt der Arabischen Welt wurde von der Arabischen Liga im Rahmen des UNESCO Cultural Capitals Programs ins Leben gerufen, um die Kultur der Arabischen Welt und die Zusammenarbeit in der arabischen Region zu fördern und festlich zu begleiten.

Siehe auch 
 Hauptstadt der Islamischen Kultur, seit 2005, jährlich von der ISESCO vergeben
 Kulturhauptstadt Europas, jährlich von der Europäischen Union vergeben
 Liste der Europäischen Kulturhauptstädte seit 1985
 Kulturhauptstadt Amerikas seit 2000
 Kulturhauptstadt Litauens seit 2008

Einzelnachweise 

Arabische Liga
UNESCO
Kultur (Arabien)
Stadttitel